«Tik Tok» — песня американской певицы Кеши, выпущенная в качестве первого сингла дебютного альбома «Animal». Продюсерами выступили Dr. Luke и Benny Blanco.
Сингл стал хитом #1 в национальных чартах Австралии, Канады и Новой Зеландии. В дополнение к успеху «Tik Tok» занял первое место в чарте США Billboard Hot 100, продержавшись в нём 9 недель, а также вошёл в десятку лучших песен многих стран Европы.

Процесс записи 

Мы начали с Бенни Бланко с идеи бита. Потом в студию пришла Кеша и написала все куплеты в две секунды. Потом мы начали делать припевы. Мы сочинили 3 или 4 разных припева, одновременно меняя слова в куплетах. Самым последним мы взялись за бридж. На всё это ушла пара дней. Потом я потратил намного больше времени, добавляя такие элементы, которые никогда никем не будут услышаны.

Песня построена на быстром темпе 120 ударов в минуту, имитирующем саундтрек видеоигры. В записи использовались как живые инструменты, так и midi-синтезатор и хлопки из звуковой базы. Вокал Кеши обработан плагином Auto-Tune на Pro Tools. Тональность — ре-минор.

Первоначально песня была доступна только в цифровом варианте (7 августа), и лишь 5 октября, получив горячие отзывы поклонников, была отправлена на большинство радиостанций США.

Сюжет клипа 

Кеша просыпается в ванной, чистит зубы и спускается в столовую, где классическая добропорядочная семья завтракает. Семейство шокировано видом певицы после бурной ночи. Кеша выходит на улицу, садится на велосипед и уезжает. У детей она меняет велосипед на музыкальный центр.

Затем Кеша встречает мачо в трениках и уезжает с ним на полицейской машине, после чего клип превращается в подобие роуд-муви. Клип заканчивается прибытием Кеши в рваных джинсах на домашнюю дискотеку и всеобщим весельем.

Чарты

Недельные чарты

Месячные чарты

Годовые чарты

Декадные чарты

Чарты за всё время

Продажи и сертификации 

|  Южная Корея (Gaon)
|  || 2,512,000
|-

Хронология релиза

Примечания 

Песни, написанные Dr. Luke
Синглы по алфавиту
Синглы 2009 года
Песни по алфавиту
Песни 2009 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Дебютные синглы 2009 года
Песни Кеши